Corvus Corax kan henvise til

 Corvus corax, den latinske betegnelse for fuglearten ravn
 Corvus Corax (band), et tysk band